Sluis 11 (Kanaal Bossuit-Kortrijk)
Sluis 11 (Zuid-Willemsvaart)